

Зарєч'є — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.
 Жиліна-Зареч'є — зупинний пункт в місті Жиліна.
 Костольна-Зареч'є — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.